Тайба () — поселение в мухафазе Алеппо, Сирия. Расположено восточнее города Алеппо на дороге от трассы № 4 до поселения Эль-Афеш.

В окрестностях поселения расположено множество плодоводственных садов.

Исторические сведения 
Перешло под контроль сирийского правительства 15 февраля 2016 года в ходе наступления на Алеппо.

Примечания 

Населённые пункты мухафазы Халеб